Yacyretá-soto' es el nombre de:

 los saltos de Yacyretá-Apipé, unas cataratas desaparecidas en el curso medio del río Paraná;
 la represa de Yacyretá-Apipé, una central hidroeléctrica construida para aprovechar aquellos; o
 la isla Yacyretá, ubicada en el río Paraná, seccionada por la represa de Yacyretá.